Col des Pauvres kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Col des Pauvres, Vaud, Aigle, 
 Col des Pauvres, Valais, Entremont,